Plommonhuvad papegoja (Pionus tumultuosus) är en fågel i familjen västpapegojor inom ordningen papegojfåglar.

Utbredning och systematik 
Plommonhuvad papegoja förekommer i Anderna från centrala Peru till Bolivia. Vitpannad papegoja (Pionus seniloides) behandlades tidigare som underart till plommonhuvad papegoja, och vissa gör det fortfarande.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Referenser

Externa länkar

Västpapegojor
Fåglar i neotropiska regionen